Fernando Álvez (1959-), footballeur uruguayen ;
 Gabriel Álvez (1974-), footballeur uruguayen ; 
 José-Antonio Alvez, trafiquant portugais d'esclaves du  siècle.